Paffendorf ist
 der Bergheimer Stadtteil Paffendorf

Paffendorf ist
 der Name der Musik-Band Paffendorf (Band)

Paffendorf  ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Paffendorf (* 1864-?), Chefredakteur der Gelsenkirchener Zeitung
 Johann Hugo von dem Bongard zu Paffendorf (1743–1789), Domherr in Münster 
 Ludwig Paffendorf (1872–1949), deutscher Architekt und Kunstgewerbler
 Ute Paffendorf (* 1959), deutsche Kostümbildnerin